Das Herrendoppel der Wimbledon Championships 1999 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidiger waren Jacco Eltingh und Paul Haarhuis. Das Finale bestritten Mahesh Bhupathi und Leander Paes gegen Paul Haarhuis und Jared Palmer, welches Bhupathi und Paes in vier Sätzen gewannen. Dies war ihr erster Triumph bei den Wimbledon Championships und ihr zweiter Grand-Slam-Titel insgesamt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herrendoppel
1999